Giovanni Battista Rossi (1507-1578), carmelitano, priore generale dell'ordine
Giovanni Battista Rossi (1777-1849), vescovo di Pescia e poi di Pistoia e Prato
Giovan Battista Rossi (1737-1826), prete italiano
Giambattista Rossi (1690-1746), prete italiano
Giovanni Battista Rossi (ca. 1730-1782), pittore italiano del XVIII secolo
Giovanni Battista Rossi (1816  – ?), politico italiano